Bosznia-Hercegovina
 Seoci, a falu Gornji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Seoci, a falu Jajca községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Seoci, a falu Vareš községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Seoci, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében